Joan de Déu Prats Pijoan (Barcelona, 1967), escriptor barceloní.
 Joan Baptista Prats i Català (Benicolet, 1942), professor universitari i polític català.
 Joan Prats Bonet (Sant Antoni de Portmany, Eivissa, 1942), arquitecte eivissenc.
 Joan Prats i Vallès (Barcelona, 1891 — 1970) promotor artístic català